Лакалье — фамилия.

Известные носители 
 Лакалье Поу, Луис Альберто (род. 1973) — президент Уругвая (с 2020 года). 
 Лакалье де Эррера, Луис Альберто (род. 1941) — президент Уругвая (1990—1995).

Составная фамилия 
 Конте-Лакалье, Алфи (род. 1985) — испанский и сьерра-леонский футболист.